Blahbatuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Blahbatuh, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Blahbatuh, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar